CGL peut désigner :

Abréviation C.G.L.

Anatomie 
 corps géniculé latéral ; partie du cerveau qui traite l'information visuelle provenant de la rétine.

Organisations

Centre gay et lesbien ; désignait alors généralement le centre LGBT Paris île de France
 Compagnie générale de voies ferrées d'intérêt local, une ancienne compagnie française de chemin de fer d'intérêt local ;
 Confédération générale du logement, une association de locataires.

Confederazione Generale del Lavoro (en français, Confédération générale italienne du travail), un syndicat ouvrier italien ;

Autres 
 Coastal GasLink, un projet de gazoduc en Colombie-Britannique (Canada)